William Howard puede hacer referencia a:

 William Howard (juez) (fallecido en 1308), noble inglés y antepasado de la aristocrática familia Howard, juez defensor de la flota
 William Howard, primer barón Howard de Effingham (c. 1510-1573), noble inglés, ocupó cargos de Lord gran almirante y Lord Chambelán.
 William Howard (fallecido en 1600) (1538-1600), miembro del parlamento inglés
 Lord William Howard (1563-1640), apodado "Belted Will" o "Bauld Willie", tercer hijo del cuarto duque de Norfolk
 William Howard, tercer barón Howard de Effingham (1577-1615), su nieto, heredero del primer conde de Nottingham
 William Howard (fallecido en 1672) (c. 1599-1672), caballero inglés y miembro del parlamento
 William Howard, primer vizconde de Stafford (1614-1680)
 William Howard, tercer barón Howard de Escrick (1626-1694), un conspirador en la trama de Rye House
 William Howard (fallecido en 1701) (c. 1674-1701), miembro del Parlamento inglés por Carlisle 1695-1701 y Northumberland 1701
 William Howard (político irlandés) (fallecido en 1728), miembro del Parlamento irlandés de la  Ciudad de Dublín 1727–28
 William Howard, vizconde de Andover (1714-1756), miembro del parlamento británico y heredero del conde de Berkshire
 William Howard, tercer conde de Wicklow (1761-1818), noble británico, conde de Wicklow
 William Howard (1781–1843), miembro del parlamento británico por Morpeth 1806–1826 y 1830–1832, Sutherland 1837–1840
 William Howard, cuarto conde de Wicklow (1788-1869), noble británico
 William Howard (ingeniero) (1793-1834), ingeniero mecánico estadounidense que fue uno de los primeros en trabajar para el ferrocarril de Baltimore y Ohio
 William J. Howard (1799–1863), político estadounidense
 William Howard (tipografista), diseñador del siglo XIX que fundió tipos en su fundición en Great Queen Street, Chiswick Press
 William George Howard, octavo conde de Carlisle (1808–1889), clérigo y colega inglés
 William Alanson Howard (1813–1880), Representante de Estados Unidos de Michigan (1855–1859) y Gobernador del Territorio de Dakota 1878–1880
 William Howard (congresista) (1817–1891), Representante de Estados Unidos de Ohio
 William Howard Russell (1821-1907), periodista británico.
 William Howard Taft (1855-1930), 27.° Presidente de los Estados Unidos de América.
 William Marcellus Howard (1857-1932), Representante de Estados Unidos de Georgia
 William Lee Howard (1860-1918), médico y escritor estadounidense
 William Howard Hearst (1864-1941), político canadiense.
 William S. Howard (1875-1953), Representante de Estados Unidos de Georgia
 William K. Howard (1899-1954), director de cine, escritor y productor estadounidense
 William Howard, octavo conde de Wicklow (1902-1978), noble británico
 William Howard Schuman (1910-1992), compositor musical estadounidense.
 William Howard Stein (1911-1980), químico estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1972.
 William Lorenzo Howard (1921-2004), alcalde de Monroe, Louisiana
 William R. Howard (1922-2009), empresario estadounidense y ejecutivo de aerolíneas.
 William Alvin Howard (nacido en 1926), teórico de la prueba que da nombre a la correspondencia Curry-Howard
 M. William Howard Jr. (nacido en 1946), ministro cristiano estadounidense
 Robert William "Bob" Howard (nacido en 1963), luchador profesional estadounidense.
 William Howard (fútbol americano) (nacido en 1964), jugador de fútbol americano
 William Howard (baloncesto) (nacido en 1993), jugador de baloncesto francés
 William Howard (artista), carpintero y artesano estadounidense

Otros 
 Escuela William Howard, Brampton, Inglaterra